Ranuccio Farnese, född 11 augusti 1530 i Valentano, död 29 oktober 1565 i Parma, var en italiensk kardinal inom Romersk-katolska kyrkan. Han utsågs till kardinal vid 15 års ålder och till ärkepräst av San Giovanni in Laterano vid sexton års ålder.

Källor
Ranuccio Farnese (The Cardinals of the Holy Roman Church)

Externa länkar

Italienska kardinaler
Födda 1530
Avlidna 1565
Män
Gravsatta i San Giovanni in Laterano
Kardinalbiskopar av Sabina-Poggio Mirteto